Анкор ( — «якорьа», «якорьб», «привязкаа», «привязкаб») — может означать:
 Анкор (морск.) — приспособление для фиксации водного судна.
 Анкор (комп.) — привязка (данных).
 Анкор (комп.), (геогр.) — метка для установление соответствия между двумя сущностями.
 Анкор (жарг.) — «Ещё раз, повтори» — возглас, выражающий просьбу повторить что-либо, происходит от ( — «ещё, пока»; «пока ещё»; «пока что»).
 ANKOR — название испанской металл группы.
 Анкор — остров-заповедник для сохранения популяций птиц, находящихся под угрозой исчезновения, таких как тико и какапо, Национальный парк Фьордленда в Саутленде (Новая Зеландия).
 АНКОР (устар.) — Ассоциация независимых кинологических организаций России — ОАНКОО (в настоящее время) Общероссийская ассоциация независимых кинологических общественных объединений и Российская кинологическая федерация (СОКО РКФ); см. также СОКО РКФ.

См. также

Примечания